Алечхо́рн () — гора в Бернских Альпах, кантон Вале, Швейцария. Она находится в регионе Юнгфрау-Алеч, являющемся охраняемым природным объектом, внесённым в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гора имеет такое же имя, как и лежащий у её подножия Большой Алечский ледник.

Её высота — 4 193 метра над уровнем моря (по другим данным — 4 195 м).

География 

Алечхорн является вторым по высоте пиком Бернских Альп, уступая только Финстераархорну (). На его северном склоне лежит ледник Алечфирн (), являющийся частью Большого Алечского ледника. На юго-западном склоне Алечхорна лежит Верхний Алечский ледник (), а на южном склоне — Средний Алечский ледник (). Оба эти ледника входят в зону питания реки Масса (), которая вытекает из Алечского ледника и впадает в реку Рона.

Удалённое расположение посредине ледовых полей сделало Алечхорн, несмотря на его высоту, менее известным, чем вершины Юнгфрау и Эйгер, которые расположены на 10 км севернее.

Альпинизм 

Первовосхождение на Алечхорн было совершено почти через 50 лет после первого восхождения на Юнгфрау. Фактически, когда альпинисты пытались взойти на Юнгфрау, они использовали базовый лагерь на леднике Алечфирн у подножия Алечхорна.

Впервые на Алечхорн поднялся в 1859 году английский альпинист Фрэнсис Фокс Такет () с местными проводниками Иоганном Иосифом Бенненом (), Петером Бореном () и В. Таиррацом (). 18 июня они начали подъём со Среднего Алечского ледника (с южной стороны).

Как и многие другие горовосходители того времени, Такет взял с собой барометр и проводил научные наблюдения. В своих записках он отметил низкую температуру и очень сильный ветер, нёсший снег и сбивавший альпинистов с ног.

После того как они достигли вершины, Такет отделился от Беннена (они шли в одной связке), и с Бореном и Таиррацом начал спускаться по северной стене Алечхорна.
Он хотел спуститься непосредственно в долину Лёченталь (), но вскоре после начала спуска прямо из-под ног альпинистов сошла лавина. Они из осторожности повернули назад и спустились на Средний Алечский ледник.

Маршруты восхождений на Алечхорн

См. также 
 Мёнх
 Эйгер
 Юнгфрау

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 

Бернские Альпы
Горные вершины кантона Вале